Сери́к Ныгме́тович Ахме́тов (; 25 июня 1958, Темиртау, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, премьер-министр Республики Казахстан с 24 сентября 2012 года по 2 апреля 2014 года, доктор экономических наук.

Биография 
Происходит из подрода тока рода куандык племени аргын. В 1985 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности инженер-металлург, в 1993 году аспирантуру Российской академии управления (Москва) — доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1975 году учеником токаря, затем работал токарем Карметкомбината.

С 1976 по 1978 год — служба в армии.

В 1978 году возвращается на Карметкомбинат токарем. С 1983 года избирается секретарём комитета комсомола комбината.

В 1985 году избран первым секретарём Темиртауского горкома ЛКМСК.

С 1986 года — первый секретарь Карагандинского обкома комсомола.

С 1989 года — ответорганизатор Карагандинского обкома партии.

С 1990 по 1993 год — аспирант Российской академии управления.

В 1993 году назначается начальником бюро маркетинга, затем начальником отдела ВЭС (внешнеэкономических связей) Карметкомбината.

В 1994 году возглавляет совместное предприятие «Футау».

В 1995 году назначается генеральным директором Казахстанской агропромышленной биржи «Кен дала», а в 1996 году становится президентом преобразованной Центрально-Казахстанской товарной биржи «Кен дала».

С 1998 по 2001 год — государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2001 по 2003 год — аким города Темиртау.

С 2003 по 2004 год — первый заместитель акима города Астаны.

В 2004—2005 годах — заведующий Государственной инспекцией Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 год — назначается исполнительным директором, затем председателем правления Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

25 сентября 2006 года назначен министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

3 марта 2009 года назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

19 августа 2009 года по совместительству назначен на должность председателя Совета директоров Казахстан Инжиниринг.

19 ноября 2009 года Указом Президента Республики Казахстан назначен акимом Карагандинской области.

С 20 января 2012 года — первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан.

С 24 сентября 2012 года — Премьер-министр Республики Казахстан.

2 апреля 2014 года — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял отставку Ахметова.

С 3 апреля по 22 октября 2014 года — министр обороны Республики Казахстан.

Арест 
19 ноября 2014 судом района Казыбек би города Караганды обвинён в преступлении предусмотренном статьей 176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), санкционирована мера пресечения — домашний арест.

В январе 2015 года скандально известный казахстанский блогер и публицист в СМИ опубликовал пост с информацией о смерти Ахметова, позже власти эту информацию опровергли. Европарламент осудил задержания Жандоса Байшемирова посчитав, что свобода выражения мнения в Казахстане отсутствует. В свою очередь блогер обратился международный комитет ООН по правам человека.

11 декабря 2015 года Серик Ахметов приговорён судом к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в коррупции.

Из 21 человека, проходившего по «делу Ахметова», 12 подали апелляционную жалобу на приговор суда, в том числе и сам Серик Ахметов. Адвокат экс-премьера Николай Лесник 10 марта огласил в суде дополнение к апелляционной жалобе. В частности, он заявил, что Серик Ахметов признаёт свою вину в том, что, будучи акимом Карагандинской области и премьер-министром Казахстана, не досмотрел за отдельными лицами, допустившими хищение бюджетных средств в Карагандинской области. Серик Ахметов попросил апелляционную коллегию областного суда его оправдать.

Кроме того, незадолго до начала рассмотрения апелляционной жалобы друзья и брат Серика Ахметова полностью возместили материальный ущерб государству за всех осуждённых. Во время главного судебного разбирательства в суде первой инстанции Берик Ахметов внёс на счёт резерва Правительства 70 млн тенге. 360 млн тенге внёс директор ТОО "Торговый дом «СтальЦинк». После приговора ещё 1 млрд 825 млн тенге погасили друзья Серика Ахметова. Итого государству компенсирован ущерб в размере 2,2 млрд тенге.

В связи с этим апелляционная коллегия суда Карагандинской области смягчила срок заключения. Вместо 10 лет лишения свободы, назначенных судом первой инстанции, Серика Ахметова приговорили к 8 годам колонии.

29 марта 2016 года осужденный переведён в исправительное учреждение АК 159/18 посёлка Карабас Карагандинской области для отбытия наказания.

21 сентября 2017 года Ахметов вышел на свободу «в связи с заменой лишения свободы на ограничение».

Персональная характеристика 
Владеет английским, русским и казахским языками. Женат и имеет двоих детей, сына Данияра и дочь Жанну.

Награды 
 Орден Парасат
 Орден «Курмет» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-министра
 

Премьер-министры Казахстана
Акимы Карагандинской области
Государственные деятели Казахстана
Министры обороны Казахстана
Акимы Темиртау
Министры транспорта и коммуникаций Казахстана
Члены политического совета партии «Аманат»
Политики по алфавиту
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году
Осуждённые в Казахстане за экономические преступления